Тезитлал има више значења:

 Тезитлал (Чонтла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Тезитлал (Тепезинтла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику